Viessmann steht für:
 Viessmann-Werke GmbH & Co. KG in Allendorf (Eder), Hersteller von Heizkesseln und Heiztechnik
 Viessmann Holzfeuerungsanlagen Ges.m.b.H. in Hard, Vorarlberg
 Viessmann Modelltechnik GmbH in Hatzfeld (Eder)

Viessmann oder Vießmann ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Vießmann (1917–2002), deutscher Unternehmer
 Martin Viessmann (* 1953), deutscher Unternehmer